Ctrl-Alt-Del steht für:

 Klammergriff, die Tastenkombination Strg-Alt-Entf
 Ctrl+Alt+Del, ein Webcomic von Tim Buckley

CTRLALTDEL